Volkswagen Golf VII — седьмое поколение модели Golf, выпускающегося Volkswagen в Европе с конца сентября 2012 года. Первая информация о новом поколении появилась в июле 2011 года, и в течение года она постепенно пополнялась. Готовая версия была анонсирована в начале сентября 2012 года, показали её на Парижском автосалоне, а сразу после дебюта начались продажи седьмого поколения компактного автомобиля. Цена на него в Европе осталась прежней — 16 975 евро.

В марте 2013 года Гольф седьмого поколения был назван автомобилем года в Европе уже во второй раз (первый раз это звание получило третье поколение автомобиля в 1992 году). На Международном автосалоне в Нью-Йорке 2013 года Volkswagen Golf 7-го поколения был назван «автомобилем года». Также Гольф стал «автомобилем года в Японии», причём первое место было отдано иномарке впервые, говорится в сообщении организаторов конкурса — за последние 34 года этого звания удостаивались только японские машины.

Новшества 
Внешне Гольф нового поколения не сильно отличается от шестого поколения автомобиля, однако на самом деле он не имеет ни одной общей кузовной детали с Golf VI. По сравнению с ним новое поколение стало длиннее на 5,6 сантиметров, шире на 1,3 сантиметра и ниже на 3, а колёсная база выросла на 6 сантиметров. Тем не менее, инженеры Volkswagen поставили перед собой задачу сделать седьмое поколение легче, и это им удалось — в среднем новый автомобиль стал легче от 20 кг до 100 кг в зависимости от версии за счёт более лёгкого кузова, двигателей и т. д.

«Седьмой» Golf построен на новой платформе Volkswagen Group MQB, причём по желанию его можно будет заказать и в полноприводном варианте. Также, по сравнению с предыдущим поколением, значительно увеличилось внутреннее пространство.

Технические характеристики 
Golf VII предлагается с 4 двигателями BlueMotion l4: 2 турбобензиновыми объёмом 1,2 (шестнадцатиклапанный) и 1,4 литра и двумя дизельными турбодвигателями объёмом 1,6 и 2 литра. Всего доступно 11 вариантов мощностью от 86 до 150 л. с. с выбором 5- или 6-ступенчатой «механики» или 6- или 7-скоростной роботизированной коробки переключения передач. В среднем двигатели стали экономнее предыдущих на 20 %.
 Размерность колёс — 195/65 R15, 205/55 R16
 Передняя подвеска — независимая, типа MacPherson и стабилизатор поперечной устойчивости
 Задняя подвеска — независимая, многорычажная и стабилизатор поперечной устойчивости
 Рулевое управление — реечное с электроусилителем
 Радиус разворота — 5,5
 Передние тормоза — дисковые, вентилируемые (размер — 288 мм)
 Задние тормоза — дисковые, (размер — 272 мм) с ABS.

Комплектации 
Изначально для автомобиля было доступно 3 комплектации: Trendline, Comfortline и Highline. В базовой комплектации уже имеются электроприводы зеркал и стёкол, кондиционер, складывающиеся задние сиденья, центральный замок, 5-дюймовый дисплей и др. В более дорогих комплектациях есть кожаные руль, сиденья, элементы интерьера, а также 8-дюймовый сенсорный дисплей, адаптивный круиз-контроль, автоматический парковщик, системы распознавания знаков, разметки и усталости водителя и проч. Позже была добавлена ещё более дешевая комплектация Conceptline, которая отличается от базовой в первую очередь отсутствием аудиосистемы. Причём поставить её невозможно — просто негде: универсальный дисплей остался на месте, но функции аудиосистемы для него отключены. Для этой комплектации доступен только один двигатель — объёмом 1,2 л. с турбонаддувом мощностью 85 л. с. Кроме того, зеркала и ручки дверей здесь черные, а не в цвет кузова, как на старших модификациях.

Golf GTI 
Первая информация о заряжённой версии появилась в мае 2012, когда проходили испытания нового Golf GTI. За день до официального дебюта на Парижском автосалоне стали доступны изображения и информация об автомобиле. На самом мотор-шоу стало известно, что будут доступны как 3-дверная, так и 5 -дверная версии автомобиля. Golf GTI будет оснащаться 2-литровым двигателем от обычной версии, но для него будет доступен спортивный пакет Performance Package, где он будет развивать уже 230 л. с. и разгоняться до сотни за 6,5 секунд. Также автомобиль не утратит такие узнаваемые черты, как красная полоска на решётке радиатора и красные тормозные суппорты.

Golf 4Motion 
В январе 2013 года Volkswagen представил полноприводную модификацию модели Golf VII. По сравнению с предшественником новая машина стала легче и обзавелась усовершенствованной муфтой Haldex пятого поколения в приводе задних колес. Volkswagen Golf 4Motion выпускается только в 5-дверном кузове, оснащается дизельными моторами 1.6 (105 л. с.) и 2.0 (150 л. с.) На 15 % повысилась экономичность по сравнению со схожими вариантами Golf 4Motion шестого поколения.

В России 
В России Golf VII начал продаваться в марте 2013 года, причём автомобили поставляются только из Германии.

Безопасность 
Автомобиль прошёл тест Euro NCAP в 2012 году:

Примечания

Ссылки 
 Автомобиль на официальном сайте Volkswagen

Golf VII